Příjmení Avery nosí více různých osobností:

 David Avery – americký filmař
 Donnie Avery (* 1984) – americký fotbalista
 Margaret Avery (* 1944) – americká herečka a zpěvačka
 Oswald Avery (1877–1955) – americký lékař a biolog
 Sean Avery (* 1980) – kanadský hokejista

jiný význam
 Seznam článků začínajících na „Avery“